Question Time (englisch: „Fragestunde“) steht für:

 ein regelmäßiger Tagesordnungspunkt in englischsprachigen Parlamenten, siehe Fragestunde#Vereinigtes Königreich
 Question Time (Fernsehsendung), eine britische politische Talkshow